Rodrigo Ponce de León puede referirse a las siguientes personas: 
 Rodrigo Pérez Ponce de León (m. antes de mayo 1354), hijo de Pedro Ponce de León y Meneses y de Sancha Gil de Branganza.
Rodrigo Ponce de León (1443-1492), III conde de Arcos;
Rodrigo Ponce de León (1493-1530), I duque de Arcos;
Rodrigo Ponce de León y Figueroa (1545-1630), III duque de Arcos;
Rodrigo Ponce de León y Álvarez de Toledo (1602-1658), IV duque de Arcos.
Rodrigo Ponce De León (1995-), futbolista argentino.

Ponce de León
Casa de Ponce de León